Pinkham ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Pinkham (1923–2006), US-amerikanischer Komponist
 Lucius E. Pinkham (1850–1922), US-amerikanischer Politiker, vierter Gouverneur des Hawaii-Territoriums